Карітас України –  комплексна організація, яка об'єднує національні офіси в Києві та Львові і мережу регіональних організацій, розташованих в різних регіонах України. Така структура дозволяє розвиток мережі благодійних організацій, які використовують загальний набір правил, але беруть до уваги потреби регіонів і місцевих громад.

Мережа організацій Карітасу в Україні

Регіональні та місцеві організації

Див. також 
Карітас України,  
Карітас-Спес Україна, 

Карітас України